Kantzenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Kantzenbach (* 1931), deutscher Ökonom
 Friedrich Wilhelm Kantzenbach (1932–2013), deutscher Kirchenhistoriker